Hormoz kan syfta på:

Geografi

Iran 

 Jazīreh-ye Hormoz  en ö, Hormozgan 
 Hormozgan – en iransk provins med kust mot sagda sund

Se även
 Hormuz

Robotskapade Iranförgreningar